Александрийская и Светловодская епархия — епархия Украинской православной церкви, объединяет приходы и монастыри на территории Александрийского, Александровского, Бобринецкого, Долинского, Знаменского, Компанеевского, Новгородковского, Онуфриевского, Петровского, Светловодского и Устиновского районов, городов областного подчинения Александрии, Знаменки, Светловодска Кировоградской области Украины.

Кафедральный город — Александрия. Кафедральный собор — Покровский (Александрия).

История 
Образована решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 27 июля 2007 года. Новая епархия была выделена из состава Кировоградской.

Новообразованная епархия не имела здания епархиального управления.

Решением Синода Украинской Православной Церкви от 11 октября 2008 года на Александрийскую кафедру был назначен епископ Антоний (Боровик).

С городскими властями было достигнуто соглашение о передаче на баланс епархии здания по адресу: Советская улица, 1, в котором должны разместиться епархиальное управление Александрийской епархии, а также епархиальные отделы и службы.

Решением Синода УПЦ от 20 декабря 2012 года епископ Антоний (Боровик) освобожден от управления Александрийской епархией и почислен на покой, епископом Александрийским и Светловодским определено быть архимандриту Боголепу (Гончаренко).

Епископы 
 Пантелеимон (Бащук) (27 июля 2007 — 11 ноября 2008).
 Антоний (Боровик) (11 ноября 2008 — 20 декабря 2012).
 Боголеп (Гончаренко) (с 23 декабря 2012).

Митрополиты 
 Боголеп (Гончаренко) (с 23 декабря 2012).

Ссылки 
 www.eparhia-alexand.at.ua
 http://drevo-info.ru/articles/10160.html
 http://www.patriarchia.ru/db/text/134627.html
 Региональные власти выделят помещение для епархиального управления Александрийской епархии
 http://www.interfax-religion.ru/cis.php?act=documents&div=853
 Монастыри Александрийской епархии — Синодальная комиссия УПЦ по делам монастырей
 Google-карта: Монастыри Александрийской епархии — Синодальная комиссия УПЦ по делам монастырей

Епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата)
 
Появились в 2007 году на Украине
2000-е годы в Кировоградской области
XXI век в Кировоградской области
Организации, основанные в 2007 году